Renaissance est le premier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France. Il est la suite du douzième et dernier tome de la série Les Chevaliers d’Émeraude et présente ce qu’il est advenu des Chevaliers et de leurs enfants.

Résumé 
Le récit prend place quinze ans après la fin des Chevaliers d’Émeraude et la destruction de la ruche de l’Empereur noir Amecareth.

Les Chevaliers ont repris une vie, tout comme certains immortels ; une fête est donnée en l’honneur de la réussite de la guerre. Peu de temps après, Fan de Shola vient voir les Chevaliers d’Émeraude pour leur remercier d’avoir rendu à Enkidiev la paix, et elle enlève les bracelets magiques des Chevaliers.

Le tome démarre avec la maladie d’Onyx, empoisonné par la lance d’un homme-insecte. Hadrian veut sauver son vieil ami et se rend aux pays des elfes, où il apprendra que la lance qui a transpercé Onyx contient une vingtaine de poisons. Les elfes concoctent un antidote contre la majorité des poisons, mais il reste plusieurs poisons dans le corps d’Onyx, et l’un des ingrédients pour le guérir se trouve dans les Territoires Inconnus. Hadrian décide donc de mener une expédition vers les Territoires Inconnus (qui seront après connus sous le nom d'« Enlilkisar ») pour tenter de trouver la fleur qui le sauvera.

Cette expédition sera composée de Liam, Mali, Katil, Danitza, Cameron, Daiklan, Ellie, Améliane, Kira, Jenifael, Atlance, Wellan et Kirsan.

En même temps, on apprend par un prêtre des terres inconnues qu’il existe trois panthéons et qu'ils se font la guerre :
 les dieux reptiliens (des Ghariyals, dirigé par Parandar, Théandras et Fan ;
 les dieux ailés (dirigés par Lycaon)  ;
 les dieux félins (dirigés par Étanna).

On ne sait pas grand-chose de ces autres divinités dans le tome 1 des Héritiers d’Enkidiev, mais les dieux reptiliens ont l’air troublés par leur réapparition. Cela semble confirmer les soupçons d'Onyx : les Dieux cachent leurs jeux. On sait seulement dans le  que ces trois panthéons se sont fait la guerre et se sont séparés. Nous en apprenons plus dans le , Nouveau Monde.

Évolutions des personnages 
Les Chevaliers d’Émeraude ne partant plus à la guerre, ils doivent se trouver un métier et choisir leur avenir, quant à certains Immortels, ils choisiront un tout autre destin que les dieux avaient prévu pour eux.

 Danalieth, après avoir aidé les humains, décide de revenir au panthéon des dieux ; Parandar, avec une certaine méfiance et arrière-pensée, consent à l'accepter à nouveau parmi eux. Danalieth remplacera Abnar, surveillera Enkidiev et s’occupera de celui-ci pour qu’il n’y ait aucun problème. Il laisse ses deux filles sur Enkidiev : Dinath et Ariane.

 Jasson et sa famille, après avoir séjourné un court instant dans la Forêt Interdite, décident de revenir à Émeraude, la guerre étant terminée. Jasson et sa femme, Sanya, ont deux enfants : Carlo et Cléman. Katil, la fille aînée de la famille, devenue adulte, décide de devenir magicienne et demande à Hawke, magicien officiel du château d’Émeraude de devenir son apprentie. Après de nombreux tests, il s’avère que Katil a de nombreux talents. À la fin du tome, Katil décide de faire partie de l’expédition menée par Hadrian pour aller vers les Territoires Inconnus.

 Liam décide de devenir forgeron auprès de Morrison, et reste en compagnie de la prêtresse Maliaessandara (ou Mali).

 Katil, devenue adulte, prend la résolution d'étudier la magie auprès de Hawke, confiant les 2 sentinelles d'Abnar, qu'elle avait recueillies, à son jeune frère.  Entre-temps, elle s'éprend d'Atlance lors d'une de leur croisade.

 Bridgess, abattue par le fait de devoir vivre la fin de la guerre sans son fiancé, fini par rendre honneur à la promesse de Santo à Wellan de l'épouser et la protéger. Le couple se marie après que Santo et son fils Famire soient rentrés de leurs années de voyage de guérisseur, tandis qu'elle devenait professeur pour les enfants. Ils donneront naissance à 2 filles, Djadzia et Élora. 

 Chloé et Dempsey s'établissent dans la campagne de Diamant pour fonder leur famille. Ils donneront naissance aux triplés Youva, Romin et Kaishann. Ils recueillerons également 2 orphelins, Mia et le petit Cedval, après une macabre découverte dans un logis non loin de leur forêt. Youva sera convié par Wyler à devenir le prochain souverain de Béryl.

 Bergeau et Catania décident d'avoir une grande famille qui est composée de Proka, Broderika, Danitza, Luca, Kieran, Shade, Katrine, Dieter, Matthias, Gunther et Domenka. Les aînées ont trouvé époux, tandis que Danitza deviens romancière en herbe et tombe sous le charme de Cameron, le prince les elfes. Ce dernier ne prend pas les protocoles des elfes au sérieux et ne laissera pas le roi Hamil mettre un terme à son amour, même si un demi-elfe princier épousant une humaine est considéré comme alarmant pour l'avenir des elfes. Amayelle donne naissance à Malika après leur retour au pays des elfes.

 Falcon et Wanda décident aussi de s'établir à la campagne, tandis que Nartrach éduque Nacarat, son dragon rouge, devenant de plus en plus végétarien, pour la joie des habitants qui l'avaient d'abord vu comme un danger et demandaient au roi Onyx de le mettre à mort. Wanda retrouve sa fertilité après une étrange rencontre avec Mann dans les souterrains du château et donne naissance à Aurélys, tandis que Nartrach fera la connaissance d'Améliane, princesse du royaume des fées, qui lui fera une étrange proposition et entre-temps il s'éprend d'elle.

 Abnar décide de demander à Parandar de devenir mortel pour vivre avec Myrialuna et son vœu est exaucé. Myrialuna et Abnar ont six filles : Larissa, Lavra, Léia, Lidia, Léonilla et Ludmila.

 Dylan demanda également de devenir mortel, et est exaucé. Il prend la décision de vivre avec Dinath, fille de Danalieth. Ils décident de se comporter comme des héros pour que l’Histoire se rappelle d’eux. Ainsi ils aident tous le monde pour chaque tâche. Ils décident à la fin du tome d'ériger un temple au sommet de la Montagne de Cristal.

 Morrison, forgeron du Château d'Émeraude, marié avec Jahonne, hybride d'Alombria a deux enfants : Cyndelle (de couleur de peau comme de la pierre) et Elrick (dont la peau est très blanche). 

 Daiklan et Ellie décident de créer un musée : Hamil, Roi des Elfes, leur offre une multitude d’objets d’arts anciens, mais les deux personnages décident de faire leurs propres fouilles archéologiques. Ils trouveront des objets importants dans le .

 Hawke enseigne à Kirsan, fils du roi du royaume de Zénor, l’art de la magie. Cependant, Kirsan n’est pas un enfant doté de pouvoirs magiques normaux : pendant ses rêves, il a des visions et il voit une grotte et un objet au fond de cette grotte, alors durant son rêve une voix s’élève puis lui interdit d’y accéder, et selon cette voix, "seul Hawke est destiné à toucher à cet objet". L’enfant, le lendemain matin, raconte cette vision à Hawke, qui réussit à repérer la grotte. Hawke touche l’objet et une ancienne Sholienne lui confie une mission, de laquelle on ne sait rien… Hawke disparaît de la surface du monde.

 Mann, après avoir touché un objet magique rend a une vieille personne qui l'a touchée ce même objet autrefois devient un augure, il prévient ainsi les Chevaliers de bon nombre de choses.

 Kira s'est mariée avec Lassa, qui l'aimait depuis son premier souffle. Ils ont deux fils qui sont d'origines incertaines, et un troisième fils qui est l'ainé et qui se nomme Wellan. À peine est-il né que Kira se rend compte qu'il est la réincarnation de leur défunt chef bien-aimé, mais elle respectera sa volonté de ne le dire à personne. Wellan fera naturellement partie de l'expédition organisé par Hadrian pour sauver Onyx. Kira et Lassa ont également une fille, Kaliska qui est la seule fille de la famille.

Analyse 
Le tome 1 des Héritiers d'Enkidiev nous replonge dans l'univers d'Anne Robillard mais avec une dynamique différente. Les Chevaliers d'Émeraude étaient concentrés sur la défense de leur continent contre les invasions des hommes insectes provenant du continent d'Irianeth, maintenant, dans cette série qui est la suite des Chevaliers d'Émeraude, les « héritiers » d'Enkidiev doivent faire face aux deux autres panthéons et à leurs servants. Le tome 1 résume la vie des principaux Chevaliers d'Émeraude après 15 ans de leur victoire contre Irianeth.

Liens externes 
 Résumé officiel de Renaissance
 Site officiel québécois des Héritiers d'Enkidiev

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy